Game Boy peut désigner :
le nom de plusieurs consoles de jeux vidéo fabriquées par Nintendo. Actuellement (2005), 5 consoles au total sont désignées par  ce nom (par ordre chronologique de sortie au Japon, leur sortie pour le reste du monde étant de quelques jours ou mois après) :
la Game Boy (abrégé en GB), la première du nom sortie en 1989 ; 
la Game Boy Color (abrégé en GBC), sortie en 1998 ;
la Game Boy Advance (couramment abrégé en GBA), sortie en 2001 ;
la Game Boy Advance SP (abrégé en GBA SP), sortie en 2003
la Game Boy Micro (abrégé en GBM), la dernière du nom sortie en 2005

, un magazine de jeu vidéo japonais éponyme à la console sur lequel Nintendo s'est basé pour le nom de sa console.

Références